Famille du Seigneur est une expression religieuse qui signifie :
 l’Église ;
 les proches de Jésus.